Попис становништва општине Обровац по насељеним местима, 1991.

Општина Обровац
 површина: 508 km²
 становништво: 11.557
 насеља: 15

Национални састав по насељима, 1991. 

Апсолутна етничка већина:

Види још 
 Обровац

Извори 
 Попис становништва СФРЈ 1991. године

Обровац
Обровац